Lundby ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Andersen-Lundby (1841–1923), dänischer Maler
 Maren Lundby (* 1994), norwegische Skispringerin
 Wanja Lundby-Wedin (* 1952), schwedische Gewerkschafterin

Lundby heißen zahlreiche Gemeinden und Ortschaften:

 Lundby (Nynäshamn), ein Ortsteil von Nynäshamn
 Lundby (Göteborg), ein Ortsteil von Göteborg
 Lundby (Askersund), ein Ortsteil von Askersund, Schweden
 Lundby (Västerås), eni Ortsteil von Västerås, Schweden
 Lundby (Postleitzahl 7600), in Dänemark im Norden von Jütland in der Nähe von Thyborøn
 Lundby (Aalborg Kommune-Lundby Sogn), in Dänemark im Norden von Jütland in der Nähe vom Limfjord
 Lundby  (Vordingborg Kommune), ein Ort im Lundby Sogn (Vordingborg Kommune) auf der dänischen Insel Seeland
 Lundby (Skælskør), ein Stadtteil von Skælskør auf der dänischen Insel Seeland

Siehe auch:
 Lundbye